Селена — персонаж давньогрецької міфології, богиня Місяця.
 «Селена» — спорткомплекс біля м. Черкаси.

Ім'я 

 Селена — жіноче ім'я.
 Селена Гомес ( 1992) — американська акторка.
 Селена Кінтанілья-Перес (1971—1995) — мексиканська поп-співачка.

Див. також 
 Селіна